Edge of Reality — американская компания, специализировавшаяся на разработке компьютерных игр, основанная в 1998 году и базировавшаяся в Остине (Штат Техас, США). Компания больше всего известна портированием первых трёх игр серии Tony Hawk. У компании было две команды разработчиков, одна из которых работала над созданием игр, а другая — над лицензированием.

История 
Edge of Reality была основана в 1998 году Робом Коэном, главным программистом игры Turok: Dinosaur Hunter в компании Iguana Entertainment и игры Mike Panoff в компании Paradigm Entertainment. Компания начала с разработки портов популярных игр для игровой консоли Nintendo 64, включая популярную серию Tony Hawk. Затем компания начала разрабатывать собственные игры на разные платформы, например Pitfall: The Lost Expedition и Loadout.

Игры студии

Отменённые

Портированные игры

Ссылки 
 Официальный сайт компании на Archive.org

Компании по алфавиту
Производители компьютерных игр США
Частные компании Техаса
Компании Остина (Техас)
Закрытые компании, занимавшиеся компьютерными играми
Производители компьютерных игр по алфавиту
Появились в 1998 году в США